Kosów Lacki (plaats), plaats in Polen
 Kosów Lacki (gemeente), gemeente in Polen